Die Norgesserien 1938/39 war die zweite Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die Mannschaften wurden in acht Distrikte eingeteilt (I-VIII). Es gab insgesamt elf Gruppen, da drei Distrikte in zwei Gruppen aufgeteilt wurden (II A, II B, IV A, IV B, V A, V B). Gegenüber dem Vorjahr gab es kleinere Umgruppierungen von Mannschaften. In einer normalen Spielrunde mit Hin- und Rückspielen wurden die Sieger der Gruppen ermittelt. Diese spielten dann in einer K.o.-Runde den Meister aus. Die Distrikte mit zwei Gruppen ermittelten mit Hin- und Rückspiel den jeweiligen Viertelfinalteilnehmer.

Distrikt I

Distrikt II

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt III

Distrikt IV

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt V

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt VI

Distrikt VII

Distrikt VIII

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Ergebnisse 1938/39

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 1938/39